Алексе́й Васи́льевич Ло́ктев (30 декабря 1939, Орск, Чкаловская область, СССР — 17 сентября 2006, Благовещенск, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Заслуженный артист РСФСР (1972). Лауреат Государственной премии СССР (1972).

Биография 
Родился 30 декабря 1939 года в Орске (ныне Оренбургской области). В 1943 году его отца перевели на работу в Москву. Здесь Алексей пошёл в школу, здесь же начал заниматься в театральной студии при ЗИСе (впоследствии — ЗИЛ), на котором некоторое время после окончания школы работал токарем. Затем, успешно сдав экзамены, был принят в ГИТИС.

Окончив в 1962 году институт, по приглашению Бориса Равенских стал актёром МАДТ имени А. С. Пушкина. Одновременно снимался в кино. Так, уже в 1963-м на экраны страны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», ставший символом того времени; в этой кинокартине Локтев сыграл одну из главных ролей — монтажника-сибиряка Володи Ермакова.

Впоследствии всё реже снимался в кино, появляясь на экране, как правило, в эпизодических ролях.

В 1972 году покинул МАДТ имени А. С. Пушкина и вместе с Равенских перешёл в Малый театр. После смерти режиссёра ушёл из театра. В 1980 году переехал в Ленинград и стал актёром ЛАТД имени А. С. Пушкина. Вновь в Москву вернулся в 1989 году, поступив в труппу театра «Глас».

В 1987 г. впервые обратился к режиссуре, поставив в ЛАТД имени А. С. Пушкина спектакль "Несколько часов из жизни мужчины и женщины" по пьесе Валентина Красногорова "У каждого своя звезда". Спектакль сохранялся в репертуаре театра более десяти лет.  В 1993 году  поставил спектакль «Я вернусь!» — о популярном певце Игоре Талькове. Затем последовали спектакли «Верую!» по Василию Шукшину и «Фёдор и Аня», о жизни Фёдора Достоевского.

Организовал Театр Алексея Локтева, где являлся руководителем, режиссёром и актёром. Успех у зрителей имел его музыкально-поэтический спектакль «Видения на холме» о поэте Николае Рубцове, поставленный на сцене Пушкинского театра.

Одна из его последних работ — спектакль «Последняя любовь Достоевского», в основу которого легли дневники писателя, а также отрывки из нескольких романов. Спектакль, в котором Локтев играл главную роль, несколько лет с успехом шёл на Малой сцене МАДТ имени В. В. Маяковского.

Долгие годы был алтарником одного из мытищинских храмов, куда его привёл его друг Виктор Касьяненко.

Семья 
Жена — Светлана Михайловна Лощинина-Локтева (1944—1988), актриса ленинградского театра на Литейном.

У Алексея Локтева было четверо детей. Дочь Александра замужем за лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым.

Гибель 
В сентябре 2006 года Алексей Локтев прибыл на Дальний Восток для участия в кинофестивале «Амурская осень». 17 сентября после встречи со зрителями группа артистов, участвовавших в кинофестивале, выехала из села Раздольное в Благовещенск. Председатель жюри фестиваля Сергей Новожилов решил ехать не в составе организованной колонны с сопровождением экипажа ГИБДД, а отдельно. Вместе с ним, кроме водителя, в «Тойоте Краун» отправились ещё три человека — в том числе Локтев. На одном из перекрёстков 22-летний водитель не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по главной трассе. После столкновения легковушка врезалась ещё в одну машину и перевернулась. Локтев получил открытую черепно-мозговую травму и скончался по дороге в больницу.

Похоронен на муниципальном кладбище «Волково» в Мытищах Московской области.

Творчество

Роли в театре

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина (1962 — 1972) 
«Драматическая песня» Б. И. Равенских и М. Анчарова по произведениям Н. А. Островского — Павел Корчагин

Малый театр (1972 — 1980) 
 1973 — «Царь Фёдор Иоаннович». Режиссёр: Б. И. Равенских — князь Шаховской
 1975 — «Русские люди» К. М. Симонова. Режиссёр: Б. И. Равенских — Панин
  — «Мезозойская история» М. Ибрагимбекова. Режиссёр: Б. И. Равенских — Рауф

Фильмография 

  — Прощайте, голуби — Гена Сахненко
  — Чёрная чайка — Рамон (кубинский революционер, солдат береговой охраны)
  — Последний хлеб — Димка
  — Я шагаю по Москве — Володя Ермаков
  — Первый снег — Коля Терентьев
  — Наш дом — Владимир
  — Туннель — лейтенант Денисов
  — По Руси — Алексей Пешков
  — С первого взгляда — посетитель музыкального магазина
  — Семья Коцюбинских — Виталий Примаков
  — Льды уходят в океан, телеспектакль
  — Печки-лавочки — следователь прокуратуры
  — Моё поколение
  — Победитель — Александр Ганин
  — Меня ждут на земле — Дмитрий Игнатьев, второй пилот
  — Наградить (посмертно) — бандит
  — При открытых дверях
  — Жизнь Клима Самгина — Григорий Попков, зять Бердникова
  — Кремлёвские тайны шестнадцатого века

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1972)
 Государственная премия СССР (1972) — за исполнение роли Павла Корчагина в спектакле «Драматическая песня»

Память 
Алексею Локтеву посвящена песня группы «Алиса» «Что потом» из альбома «Пульс хранителя дверей лабиринта».

В Орске именем Локтева названа улица.

Примечания

Ссылки 
 Воспоминание об А. Локтеве
 Биография Алексея Локтева
 О жизни и гибели А. Локтева

Погибшие в автомобильных катастрофах
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Похороненные на Волковском кладбище (Мытищи)